dos Anjos ist der Familienname folgender Personen:

 Assunção dos Anjos (1946–2022), angolanischer Diplomat und Politiker
 Augusto dos Anjos (1884–1914), brasilianischer Dichter
 Carlos Alberto Carvalho dos Anjos Junior (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Cássio Albuquerque dos Anjos (* 1980), brasilianischer Fußballtorwart
 Catarina dos Anjos de Almeida Leite (* 1983), portugiesische Schachspielerin, siehe Catarina Leite
 Ciro dos Anjos (1906–1994), brasilianischer Jurist, Journalist und Schriftsteller
 Fernando Henrique dos Anjos (* 1983), brasilianischer Fußballtorwart
 Hélio dos Anjos (* 1958), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Jocian Bento dos Anjos, brasilianischer Fußballspieler
 Manuel dos Anjos (* 1913; Poças), portugiesischer Fußballspieler
 Miguel dos Anjos da Cunha Lisboa Trovoada (* 1936), Premierminister und Präsident von São Tomé und Príncipe
 Virgílio dos Anjos (1953–2010), osttimoresischer Freiheitskämpfer

Siehe auch:
 Anjos